Церква святого великомученика Юрія Переможця — парафія і храм Лановецького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Бережанка Кременецького району Тернопільської області.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення (охоронний номер 1608).

Історія церкви 
Храм споруджено у першій половині XVI століття на правому березі р. Жирак.

Раніше він знаходився на лівому березі, але його спалили татари. Сьогодні на місці колишнього храму стоїть капличка святих великомучеників Макавеїв.

Храм знаходиться на Свято-Юріївській горі. Жодного разу закритим не був. У 1920—1930 роках діяло товариство «Просвіта».

Парохи 
 о. Константан Дучинський,
 о. Терентій Мартинюк (1970—1980),
 о. Стефан Черняк,
 о. Федір Білокур,
 о. Вадим Вознюк (з 1986).

Примітки

Джерела 
 

Церкви Кременецького району
Бережанка (Кременецький район)
Церкви Святого Юрія